Дельфи́новые:
 Дельфиновые () — семейство млекопитающих из отряда китообразных, подотряда зубатых китов.
 Дельфиновые чайки () — род птиц семейства чайковых.